Малые Новоселки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малые Новосёлки — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Украина 
 Малые Новосёлки — село в Мостисском районе Львовской области.